A Süper Lig de 2012–13 (também conhecida como Spor Toto Süper Lig devido a razões de patrocínio) foi a 55ª temporada do Campeonato Turco de Futebol.

Participantes

Trocas de Técnico

Classificação Geral

Nota 
*Vencedor da Copa da Turquia dessa temporada, o Trabzonspor assegurou vaga na 2ª rodada dos playoffs da Liga Europa.

Resultados

Artilheiros

Campeonato Turco de Futebol
2012 no futebol
2013 no futebol
Desporto na Turquia em 2012
Desporto na Turquia em 2013